

Населені пункти та їхні частини

 Ксаверув — гміна в Паб'яницькому повіті Лодзинського воєводства
 Ксаверув — село в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ксаверув — село в гміні Сульмежице Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Ксаверув — село в гміні Новосольна Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Ксаверув — село в гміні Ксаверув Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Ксаверув — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ксаверув — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ксаверув — село в гміні Пиздри Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Ксаверув — село в гміні Козьмінек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Ксаверув — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ксаверув — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Ксаверув — частина села Кобилін у гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Ксаверув — частина села Піскурка в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Ксаверув — частина села Дембич у гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ксаверув — колонія в гміні Сулікув Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ксаверув — осада в гміні Пшесмики Седлецького повіту Мазовецького воєводства

Примітки